HMAS Ballarat ist der Name folgender Schiffe der Royal Australian Navy nach der Stadt Ballarat, Victoria:
* HMAS Ballarat (J184), eine Korvette der Bathurst-Klasse (1941–1953)
 HMAS Ballarat (FFH 155), eine Fregatte der Anzac-Klasse (seit 2004)

Schiffsname der Royal Australian Navy